OCT ou Oct pode referir-se a:

 Abreviação para Sistema octal;
 Octans;
 Sigma Octantis;

Desambiguação